Sczyballen ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Sczyballen (Kirchspiel Orlowen) (1938 bis 1945: Lorenzhall), Kreis Lötzen, seit 1945: Szczybały Orłowskie, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sczyballen (Kirchspiel Rydzewen) (1928 bis 1945: Schönballen), Kreis Lötzen, seit 1945: Szczybały Giżyckie, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen